Madaras bezeichnet: 

Orte 
 Madaras, ungarische Gemeinde im Komitat Bács-Kiskun.

Mădăras oder Mădăraș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Mădăras (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Mădăras (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Mădăraș (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Mădăraș (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș

Personen

 Dragos Nicolae Madaras (* 1997), rumänisch-schwedischer Tennisspieler
 Erik Madaras (* 2002), ungarischer American-Football-Spieler
 József Madaras (1937–2007), ungarischer Theater- und Filmschauspieler, Synchronsprecher und Regisseur
 Julius D. Madaras, US-amerikanischer Ingenieur
 Norbert Madaras (* 1979), ungarischer Wasserballspieler
 Zoltán Madaras (* 1980), ungarischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Madara